Cicero (von lateinisch cicer „Kichererbse“) steht für:

 Cicero (Zeitschrift), deutsches politisches Magazin (ab 2004)
 Cicero (Schriftmaß), Schriftsatzmaß mit spezifischer Schriftgröße
 Cicero (Satelliten), Konstellation von Atmosphärenforschungssatelliten
 (9446) Cicero, Asteroid des Hauptgürtels
 Cicero-Rednerpreis zur Förderung der Redekultur in Deutschland

als Fußballer-Name:
 Cícero Santos (genannt Cícero; * 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Cícero Semedo (genannt Cícero; * 1986), portugiesischer Fußballspieler

als Beiname:
 Marcus Tullius Cicero (106 v. Chr.–43 v. Chr.), römischer Politiker, Anwalt, Philosoph, Consul und Redner
 Marcus Tullius Cicero der Jüngere (* um 65 v. Chr.), römischer Politiker und Senator, Sohn von Marcus Tullius Cicero
 Quintus Tullius Cicero (102 v. Chr.–43 v. Chr.), römischer Politiker, jüngerer Bruder von Marcus Tullius Cicero

als Deckname:
 Elyesa Bazna (1904–1970), deutscher Spion

Cicero oder Cícero ist der Familienname folgender Personen:
 Chic Cicero (* 1936), US-amerikanischer Okkultist und Autor
 Eugen Cicero (1940–1997), rumänisch-deutscher Jazzpianist
 Johann Cicero (1455–1499), deutscher Kurfürst von Brandenburg
 Jonathan Cícero Moreira (genannt Jonathan; * 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Juan Antonio Mateos Cícero (* 1941), mexikanischer Botschafter
 Nando Cicero (1931–1995), italienischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Roger Cicero (1970–2016), deutscher Jazzmusiker

Cicero ist der Name folgender Orte in den USA:
 Cicero (Illinois), Stadt im Cook County
 Cicero (Indiana), Hamilton County
 Cicero (Kansas), Sumner County
 Cicero (New York), Town im Onondaga County
 Cicero (Ohio), Defiance County
 Cicero (Washington), Snohomish County
 Cicero (Wisconsin), Outagamie County
 Cicero (Town), Town(ship) im Outagamie County, Wisconsin

Siehe auch:
 Cicero-Urteil (BVG-Entscheidung zur Pressefreiheit)
 Der Fall Cicero (US-Thriller 1951)
 Cicerone (Bezeichnung für Fremdenführer)